Agurto ist der Familienname folgender Personen:

 Francisco Antonio de Agurto (1640–1702), Statthalter der spanischen Niederlande, Vizekönig von Katalonien
 Juan Andrés Agurto Iturra, chilenischer Biathlet
 Juan María Florindo Agurto Muñoz OSM (* 1959), chilenischer Ordensgeistlicher, Bischof von San Carlos de Ancud